Code-Tabaksblat 
 Commissie-Tabaksblat 
 Morris Tabaksblat